Makris bezeichnet:

 Makris, eine Gestalt der griechischen Mythologie

in der antiken Geographie:
 die Insel Korfu
 Makronisi vor der Küste von Attika
 Makris (Lydien), eine kleine Insel vor der Küste Lydiens

als Name einer Person:

 Andreas Makris (1930–2005), griechisch-amerikanischer Komponist und Violinist
 Dimitrios Makris (1772–1841), Befehlshaber in der griechischen Revolution 1821
 Georgios Makris (* 1950), griechischer Byzantinist und Neogräzist
 Memos Makris (1913–1993), griechischer Bildhauer
 Nikolaos Makris (1829–1911), griechischer Soldat und Politiker
 Theodoros Makris (fl. 1906), griechischer Stabhochspringer